Сен-Гоннері́, Сен-Ґоннері () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на захід від Парижа, 85 км на захід від Ренна, 55 км на північ від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 437 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1100,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Гоннері на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Гоннері на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан